Kakamegagrönbulbyl (Arizelocichla kakamegae) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Kakamegagrönbulbylen delas in i två underarter med följande utbredning:
 A. m. kakamegae – östra Demokratiska republiken Kongo till Uganda, västra Kenya och västra Tanzania
 A. m. kungwensis – västra Tanzania i området kring Mt. Kungwe

Den betraktas ofta som en underart till shelleygrönbulbylen (A. masukuensis ).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Kakamegaskogen är Kenyas enda tropiska regnskog, i Västprovinsen.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen